C30 (Namibië), een weg
 Cierva C.30, een autogiro
 HMS C30, een onderzeebootklasse

Voertuigen
 Mercedes-Benz C 30 CDI AMG
 Volvo C30
 Sauber C30